Pierre Leroyer (1918-2006), parolier français ayant écrit sous le pseudonyme Pierre Delanoë.
 Jacques Leroyer (1949-), footballeur français.